Юань — две китайские фамилии. Корейское произношение — Вон (원).
 Юань, Анита (род. 1971) — гонконгская, тайваньская и китайская теле- и киноактриса.
 Юань, Юаньлинь (род. 1994) — канадская шахматистка китайского происхождения, международный мастер среди женщин.
Юань (袁) — иероглиф применяется только для фамилий (№ 59 по Байцзясин) Вьетнамское произношение — Viên.
 Юань Вэйминь (; род. 1939) — спортивный деятель, волейбольный тренер, почётный председатель Олимпийского комитета Китая.
 Юань Вэньшу (1910—?) — китайский сценарист, драматург и теоретик кино.
 Юань Мучжи (1909—1978) — китайский режиссёр, актёр, сценарист.
 Юань Синьюэ (род. 1996) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Юань Хундао (кит: 袁宏道, 1568—1610) — китайский поэт времен династии Мин.
 Юань Цзяцзюнь (род. 1962) — китайский инженер и политик, член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва.
 Юань Шу (; ? — 199) — китайский полководец эпохи поздней Хань и Троецарствия, член знатного рода Юаней. Известен в качестве одного из героев романа «Троецарствие».
 Юань Шикай (; 1859—1916) — китайский военный лидер и политический деятель эпохи заката династии Цин и Китайской Республики.

Юань (元) — «первоначальный, главный». Вьетнамское произношение — Нгуен (Nguyên).
 Династия Юань (кит. 元朝, пиньинь Yuáncháo; монг. Их Юан Улс) — императорская династия в Монголии и Китае (1271—1368, в Китае с 1280).
 Вон Хё (,  , 617—686) — знаменитый наставник, писатель и комментатор в корейской буддийской традиции.
 Нгуены

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Юань (денежная единица)
 Юаньцзян